Песчановка — название нескольких населённых пунктов:
 Песчановка (Волгоградская область) — хутор в Киквидзенском районе.
 Песчановка (Самарская область) — посёлок, Красноярский район, Самарская область России.
 Песчановка (Херсонская область)— село, Алёшковский район, Херсонская область Украины.